Llengües indoeuropees, sèrie de llengües derivades del protoindoeuropeu 
 Protoindoeuropeu, llengua reconstruïda 
 Protoindoeuropeus, poble prehistòric de l'edat del coure i principis de l'edat del bronze